Ву́лиця Сміля́нська — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Сміла.

Сучасні вулиці 
 Вулиця Смілянська — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Смілянська — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Смілянська — вулиця в місті Черкаси.

Колишні вулиці 
 Вулиця Смілянська (Черкаси, до 1975) → Вулиця Короленка (Черкаси)

Вулиці